Кобринський повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі XVI–XX століттях:
 Кобринський повіт — повіт у Великому князівстві Литовському (1519—1566);
 Кобринський повіт — повіт у Російський імперії (1795 — 1917);
 Кобринський повіт — повіт у Польщі (1921 — 1939).